Josefine von Artner – soprano e insegnante di canto austriaca
 Peter Artner – ex calciatore austriaco
 Therese von Artner – scrittrice di lingua tedesca, originaria del Regno d'Ungheria